Okręty US Navy o nazwie USS "Boston", pochodzącej od Bostonu:
 Pierwszy "Boston" (1776) był gondolą zwodowaną w 1776 i spaloną by zapobiec wpadnięciu w brytyjskie ręce 13 października 1776.
 Drugi "Boston" (1777) był 24 działową fregatą, która weszła do służby w 1777 i została zajęta przez Brytyjczyków w 1780.
 Trzeci "Boston" (1799) był 28 działową fregatą, która została utracona w czasie wojny 1812 roku.
 Czwarty "Boston" (1825) był 18 działowym slupem wojennym, który wszedł do służby w 1826 i rozbił się na Bahamach w 1846.
 Piąty "Boston" (1884) był krążownikiem pancernopokładowym, który wszedł do służby w 1887 i wziął udział w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej.
 Szósty "Boston" (CA-69) był ciężkim krążownikiem, który wszedł do służby w 1943 i brał udział w II wojnie światowej oraz wojnie koreańskiej.
 Siódmy "Boston" (SSN-703) był okrętem podwodnym typu Los Angeles, który był w służbie w latach 1982-1999.

Boston